San Giorgio Maggiore – isola della laguna di Venezia
Chiesa di San Giorgio Maggiore – edificio di culto a Napoli
Basilica di San Giorgio Maggiore – edificio di culto sull'omonima isola
Monastero di San Giorgio Maggiore – monastero sull'omonima isola